Battaglia del Garigliano – battaglia combattuta nel 915 tra Lega cristiana e Saraceni
 Battaglia del Garigliano – battaglia combattuta nel 1503 tra l'esercito al servizio del regno spagnolo, guidato da Gonzalo Fernández de Córdoba detto el Gran Capitán, e quello a servizio del regno francese comandato da Ludovico II, marchese di Saluzzo
 Battaglia del Garigliano – battaglia combattuta nel 1860 tra Regno di Sardegna e Regno delle Due Sicilie